Код, зависно од контекста, може да се односи на:

Рачунарство 
 Кодирање, измена података тако да се подаци, или поруке, учине нечитљивим за особе које не поседују одређено знање (кључ)
 Отворени код (), пракса у рачунарству
 Затворени код (), софтвер затвореног кода
 Изворни код (), у рачунарству
 Псеудокод у рачунарству
 Објектни код, производ рачунарског компајлера
 Машински код, систем инструкција и података које централни процесор у рачунару непосредно извршава
 Амерички стандардни код за размену података, кодна страница утемељена на латинском писму
 Шпагети код, погрдни израз за превише сложен и лоше структурисан рачунарски код.
 Лазања код, назив за одређену структуру рачунарског програма
 Равиоли код, тип структуре рачунарског програма
 Хафманов код, алгоритам за кодирање симбола без губитка информација
 Канонски Хафманов код, посебна врста Хафмановог кода
 Хемингов код, породица линеарних грешака и исправљених кодова
 Хамингов код (7,4), линеарни код за корекцију грешке
 Грејев код, систем бинарних цифара у којем се две узастопне вредности разликују у само једном биту
 М-код, симболички кодза контролу обрадних операција РНУ машина
 Г-код, симболички кодза контролу обрадних операција РНУ машина. Користи се заједно са М-кодом
 Java bytecode, скуп инструкција које извршава Јавина Виртуална Машина

Уметност и забава 
 Да Винчијев код, књига Дена Брауна
 Да Винчијев код (филм), филм снимљен по истоименој књизи
 Код судбине, научнофантастични филм из 2009. године
 Код, југословенска рокенрол група 
 Код Лиоко, француска научнофантастична анимирана серија
 Код Лиоко: Еволуција

Поштанске службе 
 Поштански код, код који добијају пошиљке ради ефикасније манипулације
 ЗИП код, систем поштанских бројева, који се користи у САД

Стандарди 
 Бар-код
 Државни код, кратки кодови који представљају државе
 Код језика, кратак идентификатор и класификатор језика
 ОКТМО код, систем за нормативну класификацију општинских јединица Руске Федерације.
 ОКАТО код, систем за нормативну класификацију територијално-административних субјеката Руске Федерације.

Биологија 
 Генетички код, носилац наследних информација

Особе 
 Едгар Франк Код, британски информатичар.

Остало 
 Код
 Морзеов код, метод за преношење сигнала
 Етички код, систем етичких вредности